Сухоруково — название нескольких населённых пунктов:

 Сухоруково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Сухоруково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Сухоруково — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Сухоруково — деревня в Еткульском районе Челябинской области.
 Сухоруково — опустевшая деревня в Городокском районе Витебской области.
 Сухоруково — опустевшая деревня в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.